Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-78 (1916)
 UB-78
 UC-78

Вторая мировая война 
 U-78 (1940)